

Кадниково — село, Мамонтовський район, Алтайський край
 Кадниково — село, Сисертський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Кадников